Il doppio del Grand Prix de Tennis de Lyon 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Nestor con Mark Knowles e Zimonjić con Julien Boutter.

Boutter e Zimonjić hanno perso in semifinale contro Wayne Black e Kevin Ullyett.

Knowles e Nestor hanno perso in finale 6–4, 3–6, 7–6 (7–3) contro Black e Ullyett.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)
 Julien Boutter /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Michael Hill /  David Prinosil (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2002
ATP Tour 2002